Власюк, Василий Васильевич:
 Власюк, Василий Васильевич (род. 1949) — российский патологоанатом.
 Власюк, Василий Васильевич (род. 1955) — советский белорусский шашист и шашечный композитор.